Vitré (Deux-Sèvres)
 Vitré (Ille-et-Vilaine)